L’Institut Universitaire de Technologie de Chambéry (IUT) est un établissement français d'enseignement supérieur situé au Bourget-du-Lac, en Savoie.

Historique 
L'IUT de Chambéry a été créé en 2000 par Nicole Albérola. Auparavant, il existait déjà sur le site du Bourget-du-Lac deux départements SGM créé en 1994 et GACO créé en 1997 qui faisaient partie de l'IUT d'Annecy. À la création du département SRC en 2000 à la suite de la construction de la troisième aile du bâtiment, les conditions étaient réunies (existence d'au moins 3 départements) pour que le site devienne un IUT de plein exercice, ce qui fut fait très rapidement. La première directrice a été Nicole Alberola. L'IUT a poursuivi ensuite son expansion en ouvrant le DUT GCE en 2008. L'IUT est situé juste en face de l'Institut National de l'Énergie Solaire (INES), ce qui permet de lancer une dynamique autour de ce pôle, c'est pourquoi en 2012 a ouvert le DUT GC avec une spécialisation appliqué à l'énergie solaire. En 10 ans, l'IUT a doublé le nombre de ses étudiants en passant de 301 en 2000 à 709 en 2010.

Localisation 
L'IUT de Chambéry est situé sur le campus universitaire du Bourget-du-Lac, lui-même inclus dans le technopôle Savoie Technolac. Le bâtiment est situé entre l'école de commerce de Chambéry (INSEEC Chambéry) et le Resto U l'Hélice. Le domaine se trouve sur la commune du Bourget-du-Lac, entre l'aéroport de Chambéry, le lac du Bourget et la Leysse.

Disciplines et composantes

Les DUT 
Chacun des 5 départements permet de préparer un DUT :

GACO : Gestion Administrative et Commerciale créé par Claude Cavallero en 1997 
Le diplôme universitaire de technologie GACO  forme des étudiants capables d’assister des responsables d’entreprises de PME-PMI en gestion et communication, puisque le poste de comptable-gestionnaire demande souvent une grande polyvalence.

Les musiciens peuvent suivre la formation GACO option musique en 3 ans qui permet un aménagement des horaires afin de suivre une formation de musique ou de danse à la cité des arts de Chambéry. Le département est également équipé d'un studio permettant les répétitions des groupes de musique.

PEC : Packaging, Conditionnement et Emballage créé par Nicole Albérola en 2007 
Le diplôme universitaire de technologie PEC forme des techniciens supérieurs en emballage. Cette formation donne une vision globale du cycle de vie des emballages et est orientée suivant trois axes principaux :
 la conception d'emballage ;
 l'analyse et la maîtrise de la qualité des emballages ;
 la logistique des flux de distribution.

SGM : Science et Génie des Matériaux créé par Nicole Albérola en 1994 
Le diplôme universitaire de technologie SGM est essentiellement ouverte à des étudiants issus de baccalauréats S, STI et STL. Elle est adaptée à des étudiants scientifiques et ayant envie de découvrir de nouvelles matières.

Le département SGM de l'IUT de Chambéry propose une formation adaptée en 3 ans pour les étudiants sportifs de haut niveau ainsi que les musiciens.
Les passionnés d'art peuvent également suivre une formation en 3 ans en partenariat avec l'Enaai, l'École d’Enseignement aux Arts Appliqués et à l'Image.

MMI : Métiers du Multimédia et de l'Internet 
Le diplôme universitaire de technologie MMI prépare aux emplois de : concepteur de produits multimédias, développeur de sites web, infographiste, chargé de communication, assistant chef de projets, technicien image et son, assistant ingénieur informatique…

Cette formation pluridisciplinaire s'adresse à des étudiants polyvalents, issus de tous les baccalauréats. Elle se divise en trois grands pôles, auxquels il faut ajouter le projet tutoré (300 heures) et les stages (420 heures). Les trois grands axes sont les suivants :
 La culture contemporaine et langues étrangères (500 heures) ;
 La culture scientifique et technique (700 heures) ;
 La culture communicationnelle (600 heures).

Le programme pédagogique national permet une adaptation locale de 10 % du volume horaire. La spécificité du département SRC de l'IUT de Chambéry porte sur le son et la musique. Des professionnels du son viennent enseigner le montage et la composition. Le département dispose d'une salle son avec la suite Pro Tools installée sur des Macintosh ainsi que d'un studio son. Une salle de tournage avec sa régie est également à disposition pour les travaux audiovisuels.

GC : Génie Civil et Construction Durable créé en 2012 par Nicole Albérola 
Le  Diplôme universitaire de technologie - Génie Civil Construction Durable (GCCD)  forme des techniciens participant à l'étude et à l'exécution des travaux de génie civil dans une entreprise de bâtiment ou de travaux publics. Ils peuvent travailler en bureau d'études, sur les chantiers ou dans un laboratoire d'essais.

Le département GCCD de l'IUT de Chambéry propose en particulier :

- un suivi de chantier en 1ère année tous les jeudis matin, 

- une approche des outils numériques (BIM, scan3D...), 

- l'alternance possible en 2ème année.

Les Licences Professionnelles 
Voici les licences professionnelles, niveau Bac+3 dans le système LMD, proposées par l'IUT de Chambéry :

 AGEC : Gestion Culturelle
 ATC : Activités et Techniques de Communication
 BtoB : Commerce inter-entreprises
 DEPAC : Produits et Packaging 
 GRH : Ressources Humaines
 PTE : Polymères pour la Transition Energétique
 Conduite de travaux en Bâtiment

Poursuite d'études

Les autres poursuites d'études 
Bien que les formations proposées permettent une très bonne insertion dans la vie active, de nombreux étudiants choisissent de poursuivre leurs études en : 
 Écoles d'ingénieurs (INSA, ENSI, etc.) 
 Deuxième cycle des universités (Licence, Master, IUP...) 
 Année de spécialisation (DNTS, DU...) permettant d'obtenir une double compétence technique ou commerciale.

Laboratoire de recherche 
L'équipe de recherche, créée et dirigée par Nicole Albérola, labellisée CNRS en 1999 au sein du Laboratoire Matériaux Organiques à Propriétés Spécifiques -UMR CNRS a été rattachée à l' IUT en 2000. Elle est intégrée depuis 2011 au Laboratoire d'Électrochimie et de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces UMR 5279.

Vie étudiante 
Au sein de l'IUT de Chambéry, des associations étudiantes organisent tout au long de l'année des activités ludiques, sportives et festives :
 soirées
 journées ou weekends d'intégration
 sorties ski (grâce à la proximité des stations).

Chacun des départements possède son ou ses associations étudiantes qui s'occupent des activités de ses propres étudiants : PACK IS BACK pour PEC; DUT FREE pour SGM; Dahiut pour MMI; Elyria, Genius and Co et Crescendo pour GACO.

Identité visuelle

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes

Liens externes 
  Site internet de l'IUT

Chambéry
Enseignement supérieur à Chambéry
Le Bourget-du-Lac
Université Savoie-Mont-Blanc